Höchfelden ist der Ortsname von

 Höchfelden (Neuhaus am Inn), Ortsteil der Gemeinde Neuhaus am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Höchfelden (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Höchfelden (Töging am Inn), Ortsteil der Stadt Töging am Inn, Landkreis Altötting, Bayern